Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2015/16 (Frauen) enthält alle Spielerinnen, die für die deutsche Schachbundesliga der Frauen 2015/16 gemeldet wurden und deren Einzelergebnisse.

Allgemeines 
Die zwölf Vereine durften sechs Stammspielerinnen und maximal acht Ersatzspielerinnen melden. Als einziger Verein schöpfte der SK Großlehna das Meldekontingent nicht aus und meldete nur zwölf Spielerinnen. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. Während die SF 1891 Friedberg und der SV Grün-Weiß Niederwiesa mit je neun eingesetzten Spielerinnen auskamen, spielten beim SK Schwäbisch Hall 13 Spielerinnen mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 128 Spielerinnen zum Einsatz, von denen 14 keinen Wettkampf versäumten. Punktbeste Spielerinnen waren Jekaterina Kowalewskaja (OSG Baden-Baden) und Judith Fuchs (Hamburger SK) mit je 8 Punkten, wobei Kowalewskaja 9 Partien spielte, Fuchs 11. Je 7,5 Punkte erreichten Iamze Tammert (OSG Baden-Baden), Júlia Kočetková (Rodewischer Schachmiezen), Yuliya Shvayger und Zoya Schleining (beide SF Deizisau), von diesen spielte Tammert 8 Partien, Schleining 9, Shvayger und Kočetková je 11. Mit Anastassija Bodnaruk (Rodewischer Schachmiezen), Inna Agrest (SF 1891 Friedberg), Anja Hegeler (Hamburger SK), Irina Sakurdjajewa (SC Bad Königshofen), Tamara Klink (SF Deizisau), Viktorija Čmilytė (OSG Baden-Baden) und Iwa Widenowa (SK Schwäbisch Hall) erreichten sieben Spielerinnen 100 %, von diesen spielte Bodnaruk sechs Partien, Agrest drei, Hegeler, Sakurdjajewa und Klink je zwei, Čmilytė und Widenowa je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2015); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen.
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2015); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2015; ARM = Armenien, AUT = Österreich, AZE = Aserbaidschan, BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CHN = China, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRI = Iran, ISR = Israel, ITA = Italien, LTU = Litauen, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, PER = Peru, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten.
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

OSG Baden-Baden

SK Schwäbisch Hall

Hamburger SK

SC Bad Königshofen

Rodewischer Schachmiezen

SF Deizisau

SF 1891 Friedberg

SK Großlehna

Karlsruher Schachfreunde

SK Lehrte

SK Doppelbauer Kiel

SV Grün-Weiß Niederwiesa

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Júlia Kočetková heißt seit der Saison 2016/17 Júlia Movsesjan.
 Melanie Ohme heißt seit Dezember 2015 Melanie Lubbe.

Weblinks 

 Ergebnisdienst beim Niedersächsischen Schachverband

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 2015
Schach 2016